Татьяна Головін була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Сара Еррані виграла титул, перемігши у фіналі Анабель Медіну Гаррігес з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and кваліфікація Draw 

2008
Banka Koper Slovenia Open